Purification peut faire référence à :

Chimie 
 Purification, méthodes de séparation de substances chimiques ;
 Purification de l'eau
 Purification de l'air

Religion 
 Purification par l’eau, purification rituelle par l'eau
 Fête de la Purification de la Vierge Marie
 Purification de la mémoire, démarche adoptée par l'Église catholique au tournant du  millénaire

Politique 
 Purification ethnique, politique visant à obliger un ou des groupes ethniques à quitter son ou leurs habitats pour s'installer ailleurs (déplacement forcé, regroupement forcé)

Toponyme 

 Purificación, localité de Colombie.

Voir aussi 
 , prénom féminin espagnol, par exemple Purificación López-García